Il doppio del Stockholm Open 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Okker e Marty Riessen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jimmy Connors e Ilie Năstase hanno battuto in finale Bob Carmichael e Frew McMillan 6–3, 6–7, 6–2.

Teste di serie

 Tom Okker /  Marty Riessen (Semifinali, ritiro)

 Tom Gorman /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Stockholm Open 1973